Zoot Suit bezeichnet:

 Zoot Suit (Stil), einen Kleidungsstil
 Zoot Suit Riots, eine Serie von Unruhen in Los Angeles
 Zoot Suit (Bühnenstück), ein Bühnenstück von Luis Valdez aus dem Jahre 1979
 Zoot Suit (Film), eine Filmversion des Bühnenstücks aus dem Jahre 1981
 The Zoot Suit Murders, einen Kriminalroman von Thomas Sanchez